Vitalij Petrov – pilota automobilistico russo
 Vitalij Petrov – allenatore di atletica leggera ucraino
 Vitalij Petrov – attore